Gli amori pastorali di Dafni e Cloe – romanzo greco di Longo Sofista del II secolo d.C.
Dafni e Cloe – operetta di Jacques Offenbach del 1860
Dafni e Cloe – opera incompiuta di Jean-Jacques Rousseau
Dafni e Cloe – balletto di Maurice Ravel e Michel Fokine del 1912